Gorman (Califòrnia)
 Gorman (Carolina del Nord)
 Gorman (Illinois)
 Gorman (Texas)
 Greg Gorman (Kansas, EUA, 1949), fotògraf estatunidenc